Газипур — топоним.

 Газипур — город в Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Газипур — округ в центральной части Бангладеш, в области Дакка.

См. также 
 Газипур-Садар